Палецкий — русская фамилия; имеет женскую форму Палецкая. 
 Палецкие — дворянский род.

Известные носители 
 Палецкий (в монашестве Афанасий; ум. после 1568) — епископ Русской церкви, архиепископ Полоцкий, епископ Суздальский и Тарусский.
 Палецкий, Андрей Дмитриевич (?—1579) — воевода на службе русского царя Ивана Васильевича Грозного.
 Палецкий, Борис Иванович — конюший и воевода князя Андрея Старицкого, брата Василия III. 
 Палецкий, Василий Дмитриевич (?-1567) — князь, воевода Ивана Грозного.
 Палецкий, Давыд Фёдорович (ум. 1561) — русский военный и государственный деятель, окольничий и воевода на службе великого князя и царя Ивана Грозного.
 Палецкий, Дмитрий Фёдорович Щереда (?-1561) — князь, воевода и боярин на службе московским царям Василию III и Ивану Грозному.
 
 Палецкий, Никита Фёдорович — князь, воевода на службе московским царям Василию III и Ивану Грозному.
 Палецкий, Семён Дмитриевич (?-1564) — князь, воевода на службе московскому царю Ивану Грозному.
 

 Палецкая, Иулиания Дмитриевна (Ульяна Удельная, в монашестве Александра; ?—1569) — супруга угличского князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана Грозного.

Топоним 
 Палецкая — деревня, Юргинский район, Тюменская область, Россия

См. также 
 Палецкий сельсовет
 Палецкое — село в Баганском районе Новосибирской области.